Bubon montanus är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Bubon montanus ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montanus